es un personaje de ficción de la novela ligera, manga y anime Suzumiya Haruhi no Yūutsu. 

Haruhi la obliga a unirse a la Brigada SOS, para ser un tipo de mascota. Siempre es obligada a llevar trajes extravagantes y notorios, como el vestido de sirvienta, de rana o de conejita. Resulta que más adelante en la serie es ella misma afirma venir del futuro para vigilar a Suzumiya Haruhi.

Trasfondo 

En la serie, Mikuru es considerada una de las chicas más bellas de la escuela por muchos de los estudiantes varones, y una vez incluso fue calificada de "una flor intocable en la montaña". Su popularidad entre los chicos, sin embargo, no le influye demasiado: a pesar de ello, Mikuru es extremadamente tímida y fácilmente avergonzable. Antes de ser forzada a unirse a la Brigada SOS, fue originalmente un miembro del Club de Caligrafía. Es la mejor amiga de Tsuruya, que también es estudiante de segundo año como Mikuru. Además de protagonizar en la película de aficionados de la Brigada SOS en el primer episodio, tanto Mikuru como Tsuruya eran camareras de The Acorn (La Bellota), un restaurante de soba frito a cargo del que estaban todas las chicas en la clase de Mikuru durante el festival de la escuela.

A diferencia de Haruhi y Yuki, Mikuru no tiene capacidad atlética. Sin embargo, muestra un don para la elaboración y preparación de té que es a menudo elogiada por Kyon.

Mikuru es en realidad una viajera del tiempo, enviada a investigar una desaparición de tiempo masiva que se produjo tres años antes, cuya causa es Haruhi. Como resultado de este evento, el tiempo de viaje más allá de ese punto se había convertido en imposible. Mikuru está muy bien informada acerca de la ciencia y las teorías del tiempo y el viaje a través de él, y lo muestra al dar a Kyon una breve explicación sobre por qué ella está en su plano temporal. Ella se refiere a su presencia en el pasado como la adición extra en la tapa de un libro. Debido a los peligros que implica viajar por el tiempo, así como la sensibilidad de la misión, la mayoría de la información sobre el futuro, Haruhi, Yuki, Itsuki y ella misma es altamente confidencial, hecho que da origen a su famosa frase "información clasificada" (禁則事項, kinsoku jikō), que dice siempre que le preguntan sobre esto. De hecho, se ha puesto de manifiesto en la primera novela ligera que, antes de retroceder en el tiempo, se sometió a una preparación mental e hipnosis de manera que si revelaba algo innecesario, la información sobre el viaje en el tiempo sería bloqueada de su mente. Ha habido casos en los que fue instruido por Kyon para viajar en el tiempo con el fin de alterar ciertos acontecimientos relativos a la Brigada. En su mayor parte, Mikuru sigue estrictamente un protocolo estándar y obedece las órdenes dadas por sus superiores en su organización. Además, está prohibido en la realización de cualquier relación romántica con alguien fuera de su lapso de tiempo original.

La Mikuru del futuro 
Una Mikuru de más edad del futuro viajó atrás en el tiempo para dar a Kyon cierta información crítica con respecto a eventos futuros en relación con su lapso de tiempo. Sin embargo, al igual que su homóloga menor, todavía no podía entrar en detalles y sólo fue capaz de proporcionar piezas cortas más bien vagas de la información. Además, era estrictamente prohibido dejar que su yo más joven fuese consciente de su presencia en el mismo tiempo y tuvo que planificar en consecuencia. 

Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones y limitaciones, accidentalmente dejó resbalar la existencia del lunar en forma de estrella en su pecho, que no sabía que tenía hasta Kyon se lo dijo, para probar que realmente era Mikuru. Kyon fue totalmente ajeno a este detalle hasta que le dijo que estaba allí, a pesar del hecho de que no sabía nada de él hasta que se lo dijo. Más tarde, se lo diría a su yo más joven después de confirmarlo en algunas de las fotografías, creando así una paradoja menor.

Con el fin de diferenciar entre las versiones mayores y menores, siempre que la edad sí está presente en el mismo lapso de tiempo, Kyon se refiere a su ser de mayor edad, Asahina-san (grande) y para los más jóvenes como Mikuru Asahina-san (pequeña). A pesar de los dos nombres que terminan en -san, la diferenciación está en la inclusión de los (grandes) y (pequeñas) que está escrito en la novela ligera.

Personalidad 
Una niña tímida con una ingenuidad infantil, Mikuru es representada como cariñosa y atenta. Se asusta fácilmente, especialmente en momentos en los que Haruhi le ordena hacer cosas embarazosas. Al parecer es propensa a soñar despierta, y a veces es un poco torpe. Sin embargo, es sorprendentemente resistente y es capaz de recuperarse incluso de la más incómoda de las situaciones en las que Haruhi se burla de ella. Sin embargo, debido a su naturaleza amable, parece más bien indefensa la mayor parte del tiempo. Kyon ve como su deber de siempre vigilar y protegerla, aunque cuando se trata de Haruhi hay poca o ninguna posibilidad de ello.

A pesar de ser reacia a seguir después del incidente en el que Haruhi la obligó a vestirse de conejita, Mikuru sigue siendo leal y dedicada a la Brigada, así como su misión como un viajero del tiempo.

Rol en la Brigada SOS 
Mikuru es denominada la "mascota" de la Brigada SOS, que actúa como una manera de atraer el interés de los miembros mediante el uso de sus cualidades atractivas físicas: su cara bonita, cuerpo esbelto, y un busto notablemente grande. Ella se "dejó secuestrar" por Haruhi, que consideró necesario tener a alguien moé en el grupo. Su atractivo sexual y su inocencia son, a menudo, explotados por Haruhi para adquirir recursos, como cuando chantajeó a la Sociedad para el Estudio de la Informática o consiguió acceso al campo de béisbol aunque éste ya estuviese siendo usado, y otros casos. A pesar de ser la sempai del grupo, no es tratada como tal, ni ella misma insiste en comportarse como tal. Mikuru se lleva muy bien con todos, excepto con Yuki, pues la encuentra muy intimidante debido a su frialdad, a pesar de que la presencia de Yuki es la razón por la que Mikuru acordó unirse a la Brigada SOS. Mikuru es también muy cuidadosa con Itsuki Koizumi. 

Aparte de ser chica de cartel de la Brigada, Mikuru es camarera del club, ocupada de servir té diariamente, mientras viste un traje de sirvienta maid por orden de Haruhi. Aparte de la ropa de limpieza, Mikuru se ha visto obligada a usar cualquier disfraz que Haruhi compra para ella. Haruhi también cree que Mikuru no debería ser capaz de vestirse y desvestirse por sí misma la mayoría del tiempo, ya que a menudo lo hace por ella, con una considerable angustia y protesta por parte de Mikuru. Hasta el momento Mikuru ha llevado los trajes siguientes: limpiadora, camarera, enfermera, traje de rana, cheerleader, Miko, y de conejita, siendo este último el más conocido.

Mikuru fue elegida como la protagonista principal en la película aficionada "Las aventuras de Mikuru Asahina", realizada por la Brigada para el festival de la escuela. También fue la vocalista de la canción de apertura de la película. Acertadamente, interpretó a una viajera del tiempo enviada en una misión de observación y protección. Durante el rodaje, una de sus habilidades, el "Mikuru Beam", se convirtió en real, como resultado de la alteración inconsciente de la realidad de Haruhi. La novela ligera amplía sobre esto, como que las lentes de contacto de colores diferentes (uno azul se utiliza para el haz original Mikuru) le dieron diferentes habilidades, y que todo se convirtió en peligrosamente real durante la producción de la película. A pesar de la intrincada trama y la deficiente calidad de producción de la película, el filme fue un éxito durante el festival de la escuela debido a la popularidad de Mikuru entre el cuerpo estudiantil masculino. 

Al igual que Yuki e Itsuki, su verdadero propósito de estar allí es vigilar a Haruhi. También es evidente que ella siente algo por Kyon, sin embargo, debido a su situación como viajera en el tiempo y la delicadeza de la misión tiene prohibido expresar o recibir tal relación. En un incidente, cuando ella y Kyon fueron demasiado amables entre ellos, la reacción celosa de Haruhi casi significó el fin del universo. Después de esto, Mikuru trata de abstenerse de acercarse demasiado a él.

Personajes de Suzumiya Haruhi no Yūutsu
Viajes en el tiempo en anime y manga